Ragnall mac Gofraid ou Ragnald  (mort vers 1005), roi de Man et des Îles ;
 Ragnald (né vers 1140 et mort entre 1210 et 1227), seigneur des Îles de 1164 à 1210 ;
 Rǫgnvaldr Óláfsson ou Ragnald II (fl. 1164), roi de Man et des Îles ;
 Rǫgnvaldr Guðrøðarson ou Ragnald III (mort en 1229), roi de Man et des Îles ;
 Rǫgnvaldr Óláfsson ou Ragnald IV (mort en 1249), roi de Man et des Îles.

Voir aussi 
 Ragnvald